Флаг Кушнаре́нковского района является официальным символом муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан Российской Федерации и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 18 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3223.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырёх вертикальных полос: синего, жёлтого, синего и жёлтого цветов, соотносящихся как 1:2:2:1, в центре которого взлетающий жаворонок белого цвета».

Данное описание флага было утверждено Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации, но решением Совета муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан от 18.07.2006 № 124 «О флаге муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан» было утверждено другое описание флага:

«Флаг муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан представляет собой прямоугольное двухцветное полотнище с отношением длины к ширине 3:2 из горизонтальных полос синего и жёлтого цветов. В центре верхнего синего поля, занимающего 4/5 части полотнища, изображён рисунок парящего белого жаворонка. Нижнее поле, занимающее 1/5 части полотна — жёлтое».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Центральной фигурой флага является парящий над золотым полем, серебряный жаворонок — символ трудолюбия хлебопашца, прихода весны, торжества жизни.

Полосы синего цвета — это символ красавицы Агидель с её притоками, многочисленных озёр, а также символ красоты, величия, верности, доверия, надежды.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, благородства кушнаренковцев.

Золотые (жёлтые) полосы флага символизирует пшеничные поля, а также богатство, добытое трудом.

Примечания